Ма́лое Петро́вское — название населённых пунктов в России:

 Малое Петровское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Малое Петровское — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Малое Петровское — деревня в Чеховском районе Московской области.